Scuola enologica di Alba – scuola enologica di Alba
 Scuola enologica di Catania – scuola enologica di Catania
 Scuola enologica di Conegliano – scuola enologica di Conegliano